Модест ( — скромний) — чоловіче ім'я.

Відомі носії 
 Вітошинський Модест Петрович — український співак.
 Сосенко Модест Данилович —  український художник-монументаліст.
 Мусоргський Модест Петрович — російський композитор, один із членів «Могутньої купки».
 Чайковський Модест Ілліч — російський драматург, оперний лібретист і перекладач, молодший брат Петра Ілліча Чайковського.
 Менцинський Модест Омелянович — український оперний співак-тенор.
 Левицький Модест Пилипович — український письменник, культурний діяч, педагог, лікар, дипломат.
 Табачников Модест Юхимович — російський композитор. Заслужений діяч мистецтв Росії (1976).
 Богданов Модест Миколайович — російський зоолог і мандрівник.
 Богданович Модест Іванович — військовий історик. Генерал-лейтенант (1863).